Алекса́ндровское се́льское поселе́ние — бывшее муниципальное образование в составе Киквидзенского района Волгоградской области.

Административный центр — село Александровка.

История 
Александровское сельское поселение образовано 10 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 967-ОД. Упрзднено, в соответствии с Законом Волгоградской области от 04.04.2019 № 21-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Упразднённые сельские поселения Волгоградской области
Упразднённые муниципальные образования Киквидзенского района
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году